Krzysztof Nowicki – polski pisarz, krytyk literacki
 Krzysztof Nowicki – polski muzyk, gitarzysta grup Batyskaf i Ślimak Trio
 dr hab. Krzysztof Nowicki – polski archeolog, docent w IAE PAN